Die Iran International 2022 im Badminton fanden vom 7. bis 11. Februar 2022 in Shiraz statt.

Sieger und Platzierte

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2022
Badminton 2022
Sport (Schiras)